Соревнования по волейболу среди мужских команд на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро проходили с 7 по 21 августа 2016 года в спортивном комплексе «Мараканазинью». Золотые медали в третий раз в своей истории завоевала сборная Бразилии.

Квалификация

Соревнование

Групповой этап 
Команды распределены на группы «змейкой» в соответствии с положением в рейтинге Международной федерации волейбола. Сборная Бразилии на правах организатора получила первый номер посева в группе A.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

Символическая сборная 

Самым ценным игроком олимпийского турнира признан Сержио.

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация волейбола
 Волейбол на официальном сайте Игр

Волейбол на летних Олимпийских играх 2016